Skawa peut désigner en Pologne :
 Skawa, village du powiat de Nowy Targ
 , une rivière, affluent de la Vistule
 Skawa (fr), un groupe de ska de Nouvelle-Calédonie